Bogatschowa ist der Familienname folgender Personen:

 Anastassija Bogatschowa (* 1998), kasachische Rennrodlerin